Бусел ( — аист) — может означать:

Однофамильцы 
 Бусел, Александр Григорьевич (1910—1943) — деятель ОУН-УПА, окружной проводник ОУН Ровенской области, старший брат Якова Бусела.
 Бусел, Пётр Саввич (1893—1953) — епископ Русской православной церкви, епископ Каменец-Подольский и Проскуровский.
 Бусел, Яков Григорьевич (1912—1945) — политический деятель, публицист, член Провода ОУН, заместитель проводника ОУН и заместитель командира УПА-Север, начальник политотдела Главного военного штаба УПА.

Прочее 
 «Бусел» — белорусский беспилотный летательный аппарат, разработанный физико-техническим институтом НАН Белоруссии.